Kawa steht für:
 Kawa, antikes religiöses Zentrum Siedlung in Sudan
 eine Gestalt aus der iranischen Mythologie, siehe Kaveh Ahangar
 Kava (auch Kawa), eine Pflanzenart und traditionelles Getränk des westpazifischen Raumes
 ein Software-System für die Implementation von dynamischen Hochsprachen und deren Kompilierung in Java-Bytecode

Kawa ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Kawa (* 1978), ukrainischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Lemberg
 Franciszek Kawa (1901–1985), polnischer Skilangläufer und Leichtathlet
 Katarzyna Kawa (* 1992), polnische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Kafa